UUCP (акронім від ) - команда копіювання файлів між двома комп'ютерами під управлінням операційної системи UNIX, що використовує однойменний протокол. Пізніше з'явилися реалізації цього протоколу під інші операційні системи, в т.ч. MS-DOS, MS Windows, OS/2.

Свою назву uucp отримав від імені cp — команди копіювання файлів в UNIX — і фактично є її розширенням, дозволяючи копіювати файли з локальної машини на віддалену і з віддаленої на локальну, в першу чергу, за допомогою модемного з'єднання. Пізніше з'явилися реалізації UUCP over TCP; вони були як у вигляді вбудованої в програму функції, так і у вигляді окремого драйвера, емулюючого модемний дзвінок за допомогою створення TCP-сесії. Досить швидко uucp став використовуватися для передачі пошти та новин (телеконференцій).

Технології 
UUCP може використовувати кілька різних типів фізичних з'єднань і протоколів канального рівня, але зазвичай використовує комутовані з'єднання. До розповсюдження Інтернету комп'ютери з'єднувалися лише невеликими приватними мережами всередині компаній або організацій. Вони також часто обладнувалися модемами задля використання через комутовані телефонні лінії, віддалено від терміналів текстового режиму. UUCP використовував модеми комп'ютерів, щоб телефонувати до інших комп'ютерів, встановлюючи між ними тимчасові, магістральні лінії. У кожної системи в мережі UUCP є список сусідніх систем з телефонними номерами, іменами для входу в систему, паролями і т. д. Коли робота (передача файлів або запити виконання команд) поставлена ​​в чергу для сусідньої системи, програма uucico зазвичай викликає ту систему, яка знаходиться в роботі. Програма uucico може також періодично опитувати своїх сусідів, щоб перевірити їх роботу, поставлену в чергу на їхньому боці, що дозволяє партіям брати участь в роботі мережі сусідам без можливості набору.

Сьогодні UUCP рідко використовується по каналах комутованого доступу, але іноді використовується по TCP / IP. Число включених систем, з початку 2006 року, становило між 1500 і 2000 сайтів через 60 підприємств. Довговічність UUCP може бути пов'язана з її низькою вартістю, докладним веденням логів, власною відмовостійкістю до комутованого доступу та постійно керованою чергою.

Історія 
UUCP був спочатку написаний в AT & T Bell Laboratories Майком Волосіні. До 1978 року його використовували на 82 машинах UNIX в системі Bell, перш за все для поширення програмного забезпечення. Він був випущений у 1979 році як частина Unix версії 7. ​​Вихідний UUCP був переписаний дослідниками AT & T Пітером Ханіменом, Девідом А. Новиці і Брайаном Е. Редманом приблизно в 1983 році. Перезапис згадується як HDB або HoneyDanBer UUCP, який згодом був поліпшений і перетворений в BNU UUCP («Basic Network Utilities»).

Кожна з цих версій була розподілена як власне програмне забезпечення, яке в 1991 році надихнуло Яна Ленса Тейлора написати з нуля нову версію безкоштовного програмного забезпечення. UUCP Тейлора був випущений під загальнодоступною ліцензією GNU General Public License. UUCP Тейлора закрив діри в системі безпеки, які дозволяли деяким оригінальним мережевим черв'якам віддалено виконувати неочікувані команди. UUCP Тейлора також включає функції всіх попередніх версій UUCP, і тому, може встановлювати зв'язок із будь-якою іншою версією і навіть використовувати аналогічні формати файлів конфігурації з інших версій.

UUCP був також реалізований для не UNIX-подібних операціонних систем, перш за все для системи MS-DOS. Пакети, такі як UUSLAVE / GNUUCP (Джон Гілмор, Гаррі Пексінос, Тім Позер), UUPC (Дрю Дербішир) і FSUUCP (Крістофер Амблер з IODesign), принесли перше інтернет-підключення до персональних комп'ютерів, розширивши інформаційні мережі поза межі взаємопов'язаних університетських систем. FSUUCP лягли в основу багатьох електронних дошок оголошень (BBS), таких як Galacticomm's Major BBS і Mustang Software's Wildcat! BBS. Вони (FSUUCP) дозволяють з'єднатися з мережею UUCP, обмінятися електронними поштами і Usenet трафіком. Як приклад, UFGATE (Джон Гельвін, Гаррі Пексінос, Тім Позер) є пакетом, який забезпечує шлюз між мережами, що працюють з Fidonet протоколом UUCP.

FSUUCP був єдиною реалізацією Тейлора з розширеним 'i' протоколом, значно поліпшеним у порівнянні зі стандартом 'g' протоколу, використовуваного в більшості реалізацій UUCP.

UUCPNET і відображення 
UUCPNET був ім'ям для сукупності комп'ютерів в мережі, з'єднаних через UUCP. Ця мережа була неофіційною, підтримувалася в дусі взаємовигідного співробітництва між системами, що належали тисячам приватних компаній, університетів і так далі. Часто, особливо в приватному секторі, посилання UUCP були встановлені без офіційного схвалення вищого керівництва компаній. Мережа UUCP постійно змінювалася: додавился нові системи і канали комутованого доступу, решта видалялися.

Проект Відображення UUCP був волонтерським. В основному, робилися успішні зусилля, щоб побудувати карту з'єднань між машинами, які були  відкритими поштовими реле і встановлювали керований простір імен. За задумом, кожен системний адміністратор надає електронною поштою список систем, до яких він буде підключатися і які буде ранжирувати. Ці дані представлені на карті, обробляються автоматичною програмою, яка об'єднує їх в один набір файлів, що описують всі зв'язки в мережі. Такі файли щомісяця публікувалися у спеціально створеній  групі новин. Файли карт UUCP могли тоді використовуватися програмним забезпеченням, таким як «pathalias», щоб обчислити шлях оптимального поштового маршруту від однієї машини до іншої і автоматично його надати. Карти UUCP також передавали контактну інформацію для сайтів, створюючи таким чином сайти, що прагнуть просто приєднатися до UUCPNET задля пошуку можливих сусідів.

З'єднання з Інтернетом 
Багато вузлів UUCP, особливо в університетах, у перші роки Інтернету були під'єднані до нього поштовими шлюзами. Були розроблені заснована на SMTP пошта і пошта UUCP. Користувач у системі зі сполуками UUCP міг, таким чином, обмінюватися поштою з інтернет-користувачами, а інтернет-посилання могли використовуватися, щоби обійти дуже повільні частини мережі UUCP. З метою спрощення цих інтерфейсів, «зона UUCP» була визначена в просторі імен інтернет-домену.

Дистанційні команди 
Uux  — віддалене виконання команди по UUCP.  Команда uux використовується, щоб виконати команду у віддаленій системі або команду в локальній системі з використанням файлів віддалених систем.

Синтаксис 
Для зазначення місця файлу на віддаленій машині в uucp використовується синтаксис виду машина! Файл, де машина - ім'я одного з відомих в комплекті з комп'ютером хост ів, а файл- ім'я файлу, можливо, з абсолютним або відносним шляхом до нього.

Таким чином, виклик uucp в найпростішому вигляді для копіювання файлу example.tar.gz з локальної машини на віддалену, що має ім'я remote, буде мати вигляд :

 uucp example.tar.gz remote! example.tar.gz

uucp також дозволяє виконувати транзитну передачу файлів. Наприклад, для копіювання файлу example.tar.gz з віддаленої машини remote2 через машину remote1 на локальну, виклик набуде вигляду: uucp remote1! remote2! example.tar.gz example.tar.gz

Застосування 
Широке застосування протокол uucp отримав для передачі  електронної пошти і новин Usenet в період, що передував широкому поширенню TCP/IP.

У цей час були створені численні клони uucpдля операційних систем DOS і OS/2, найбільш відомі з яких Kendra UUPC/Extended і UUPC Андрія Чернова.

У Росії протокол uucp використовувався в мережі Релком для обміну електронною поштою. Адреса користувача була в звичному для користувачів Internet форматі «юзер@хост.домен», і користувачі uucp могли обмінюватися поштою з користувачами Internet.

В даний час можна рекомендувати uucpдля регіонів, де прокладка виділених ліній і організація постійних з'єднань ускладнена, а телефонний зв'язок ще є. Крім того, UUPC  Андрія Чернова нормально працює під DOS на дуже слабких машинах, починаючи від PC-XT (640 КБ оперативної пам'яті, 20 МБ HDD). Взяті разом, ці два чинники дозволяють надати доступ до електронної пошти користувачам, що мають складнощі із Інтернет-з'єднанням.

Відмова від UUCP 
Використання UUCP почало зменшуватися з появою інтернет-провайдерів, що пропонують недорогі послуги SLIP і PPP. Проект відображення UUCP було офіційно закрито в кінці 2000 року.

Протокол UUCP був тепер головним чином замінений заснованим на TCP/IP інтернет-протоколом SMTP для пошти і NNTP для новин Usenet.

У липні 2012 року голландський інтернет-провайдер  закрив свою службу UUCP, стверджуючи, що він був «ймовірно, одним з останніх провайдерів в світі, який все ще пропонував цю службу»; у нього було тільки 13 користувачів в той час (однак, до завершення роботи, він відмовлявся від запитів нових користувачів протягом кількох років).

Останнє використання і спадщина 
Одна виживає функція UUCP — формат файлу чату, в основному успадкований від програмного забезпечення Expect.

UUCP використовувався на дорогих каналах спеціального призначення (наприклад, морські супутникові лінії) після його зникнення, і все ще використовується.

В середині 2000-х років UUCP по TCP / IP (часто в зашифрованому вигляді, використовуючи протокол SSH) був запропонований для використання, коли комп'ютер не має ніяких фіксованих IP-адрес, але все ще готовий запустити стандартний агент передачі пошти (MTA) як Sendmail або Postfix.

Bang path все ще використовуються в мережі Usenet, хоча і не для маршрутизації; вони використовуються, щоб записати вузли, через які повідомлення передалося, а не до прямого, куди воно піде потім. «Bang path» також використовується в якості вираження для будь-якого явно зазначеного шляху маршрутизації між мережевими вузлами. Це використання не обов'язково обмежена UUCP, маршрутизацією IP, поштовим обміном повідомленнями або Usenet.

Примітки

Посилання 
 RFC 976: UUCP Mail Interchange Format Standard
 UUPC Андрія Чернова 
 UUCP Internals Frequently Asked Questions 
 Taylor UUCP  — GPL licensed UUCP package
 Taylor UUCP Documentation  — it provides useful info about general UUCP and UUCP protocols.
 Mark Horton (1986). RFC 976: UUCP Mail Interchange Format Standard. Internet Engineering Task Force Requests for Comment.

UNIX
Мережеві протоколи